Polesie ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Polesie (Baboszewo), Dorf der Gmina Baboszewo im Powiat Płoński der Woiwodschaft Masowien
 Polesie (Gostynin), Dorf der Gmina Gostynin im Powiat Gostyniński der Woiwodschaft Masowien
 Polesie (Grabica), Dorf der Gmina Grabica im Powiat Piotrkowski der Woiwodschaft Łódź
 Polesie (Krzywiń), Dorf der Gmina Krzywiń im Powiat Kościański der Woiwodschaft Großpolen
 Polesie (Łyszkowice), Dorf der Gmina Łyszkowice im Powiat Łowicki der Woiwodschaft Łódź
 Polesie (Rudniki), Dorf der Gmina Rudniki in der Woiwodschaft Opole
 Polesie (Wartkowice), Dorf der Gmina Wartkowice im Powiat Poddębicki der Woiwodschaft Łódź
 Polesie (Wieruszów), Dorf der Gmina Wieruszów im Powiat Wieruszowski der Woiwodschaft Łódź
 Polesie (Zaniemyśl), Dorf der Gmina Zaniemyśl im Powiat Średzki der Woiwodschaft Großpolen

Polesie, siehe Polesien, historische Landschaft in Polen, Belarus, der Ukraine und Russland